

Населені пункти та їхні частини
 Лесьники — село в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Лесьники — село в гміні Суховоля Сокульського повіту Підляського воєводства
 Лесьники — село в гміні Тикоцин Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Лесьники — село в гміні Перлеєво Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Лесьники — село в гміні Свентайно Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лесьники — частина міста Гожув-Шльонський в Олеському повіті Опольського воєводства
 Лесьники — частина міста Лапи в Білостоцькому повіті Підляського воєводства
 Лесьники — частина села Червоний Косцюл у гміні Кротошице Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Лесьники — частина села Овечкі в гміні Кльонова Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Лесьники — частина села Шимановіце-Дуже в гміні Собене-Єзьори Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Лесьники — частина села Пшисеч у гміні Прушкув Опольського повіту Опольського воєводства
 Лесьники — осада в гміні Білоґард Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки